Guarás hat die Bedeutung von: 
 
 Antonio Guarás, spanischer Diplomat 
 Guarás, brasilianische Threskiornithidae